Sigla Music es un sello discográfico independiente de Hip Hop ubicado en Argentina.

Historia 

En 2006 edita el álbum “Bienvenidos a mi mundo” del artista Emanero.

En 2007 edita un compilado de Hip Hop latinoamericano y español titulado “Hip Hop Nuestro Vol. 1” con artistas como Mustafá Yoda, Emanero, Carballo, Buenos Aires Subterrano, Apolo 11, La Rexistencia y Cartel de Quinquela de Argentina; MV Bill, SP Funk y Nega Gizza de Brasil; Calambre, ZBTCK, Yomando Crew y Seo2 de Chile; Contra las cuerdas de Uruguay y El Chojin, DOSHERMANOS y Estado Mental de España.

En 2008 se encarga de distribuir el álbum “Imaquinar” del artista Mustafá Yoda.

Discografía 
 “Emanero - Bienvenidos a mi mundo” (Sigla Music, 2006)
 “Hip Hop Nuestro Vol. 1” (Sigla Music, 2007)

Enlaces externos 
 Página en MySpace

Discográficas de Argentina
Discográficas de rap